Ла Баранка има више значења:

 Ла Баранка (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Баранка (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Баранка (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Баранка (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Баранка (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Баранка (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Баранка (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Баранка (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Баранка (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Баранка (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Баранка (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранка (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Баранка (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Баранка, Ел Инфијерниљо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Баранка (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Баранка, Ел Сомеријал (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Баранка (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка, Авенида Санта Лусија (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Баранка (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка, Ла Баранка де ла Глорија (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка, Колонија Франсиско Ромеро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка, Кинта Манзана Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Баранка (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка, Хосе Анхел Ескамиља (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Баранка (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Баранка (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Баранка (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Баранка, Тепанзола (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Баранка, Ел План (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Баранка (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Баранка (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Баранка (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Баранка (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Баранка (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Баранка (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баранка (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баранка, Анхел Гонзалез Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баранка, Ел Порвенир (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баранка, Курва Тексас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баранка (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка, Лос Пинос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка, Ла Викторија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баранка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Баранка (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Баранка (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Баранка (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Баранка (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику